Valea Seacă kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Valea Seacă (Bacău)
 Valea Seacă (Iași)